Paul Harrison est un nom pouvant désigner:

Paul Phillips Harrison (1882-1950), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1936-2021), compositeur et professeur américain
 (1944-2005), joueur australien de football australien
 (né en 1945), écrivain environnementaliste et panthéiste britannique
 (né en 1955), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1966), haltérophile olympique australien
 (né en 1969), coureur automobile britannique
 (né en 1975), musicien et pianiste jazz britannique
Paul Harrison (né en 1984), joueur anglais de football
 (né en 1984), joueur anglais de cricket
 (né en 1988), joueur jamaïcain de cricket
, joueur américain de football américain

Voir aussi 

Harrison, Paul